Corsair Components – amerykańskie przedsiębiorstwo komputerowe
 Corsair International – francuska linia lotnicza
 Vought O2U Corsair – amerykański samolot rozpoznawczo-bombowy z lat 20. i 30. XX wieku
 Vought F4U Corsair – amerykański samolot myśliwski z lat 40. XX wieku
 LTV A-7 Corsair II – amerykański samolot szturmowy z lat 60. XX wieku